Barbès puede hacer referencia a:

 Armand Barbès (1809-1870), político francés.
 Bulevar Barbès, un bulevar situado en el XVIII Distrito de París.
 Barbès-Rochechouart, una estación de metro de París en la intersección de la línea 2 y de la línea 4.